Frankenreith ist der Name folgender Orte:

 Frankenreith (Gemeinde Brunn an der Wild), Katastralgemeinde von Brunn an der Wild, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Frankenreith (Gemeinde Großgöttfritz), Katastralgemeinde von Großgöttfritz, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Frankenreute
 Frankenreuth